Сара́ч ( — «шорник») — караимская фамилия.

Известные носители 
 Сарач, Алексей Еремеевич (род. 1943) — артист цирка, эквилибрист, народный артист России.
 Сарач, Михаил Семёнович (1910/1909—2000) — юрист, предприниматель, караимский меценат.
 Сарач, Мордехай Симович (1845—1903) — караимский общественный деятель, благотворитель.
 Сарач, Эстер Иосифовна (урождённая Фиркович; 1882—1967) — оперная певица.